King City è il nome di varie comunità in Nord America:

 King City dell'Ontario, Canada
 King City del California, Stati Uniti
 King City del Missouri, Stati Uniti
 King City dell'Oregon, Stati Uniti